Les Essards (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Les Essards (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Les Essards (Indre i Loira), municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Les Essards-Taignevaux, municipi francès al departament del Jura